

Cinema 
 East Lynne – cortometraggio del 1902 di Dicky Winslow
  East Lynne – cortometraggio del 1903 prodotto dalla Vitagraph
 East Lynne – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 East Lynne; or, Led Astray – cortometraggio del 1908 diretto da J. Stuart Blackton
 East Lynne – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Precision Films
 East Lynne – cortometraggio del 1912 diretto da Theodore Marston
 East Lynne – film del 1913 diretto da Bert Haldane
 East Lynne – cortometraggio del 1913 diretto da Arthur Carrington
 East Lynne in Bugville – cortometraggio del 1914 diretto da Phillips Smalley
  East Lynne – cortometraggio del 1915 di Travers Vale
 East Lynne – film del 1916 diretto da Bertram Bracken
 East Lynne with Variations – cortometraggio del 1919 diretto da Edward F. Cline
 East Lynne – film del 1921 diretto da Hugo Ballin
 Tense Moments with Great Authors – film del 1922 di H.B. Parkinson, W. Courtney Rowden, George Wynn
 East Lynne – film del 1922 prodotto dalla Master Films
 East Lynne – film del 1922 diretto da Charles Hardy
 La più grande fiamma (East Lynne) – film del 1925 diretto da Emmett J. Flynn
 Ex-Flame – film del 1930 di Victor Halperin
 Ripudiata (East Lynne) – film del 1931 diretto da Frank Lloyd
 East Lynne on the Western Front – film del 1931 di George Pearson
 East Lynne – film del 1976 di Barney Colehan
 East Lynne – film del 1982 diretto da David Green

Geografia 
East Lynne – città della Contea di Cass, Missouri (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 East Lynne – romanzo di Mrs. Henry Wood (Ellen Wood) del 1861